El Torneig del Pacífic 2015, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 32a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de setembre de 2015 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista polonesa Agnieszka Radwańska va guanyar per segona vegada a Tòquio (2011).

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2015
WTA Tour 2015